Gaál Zoltán
 Gaál Zoltán (1947) vegyészmérnök, egyetemi tanár, rektor
 Gaál Zoltán (1953) fotográfus
Gál Zoltán
 Gál Zoltán (1940) újságíró
 Gál Zoltán (1940) politikus, az Országgyűlés elnöke (1994–98)
 Gál Zoltán (1943) építőmérnök
 Gál Zoltán (1953-2023) filozófus
 Gál Zoltán (1967) geográfus, történész
hasonló nevűek
 Gál J. Zoltán (1973) politikus